Для целей местного самоуправления в 1996 году решением Парламента Великобритании Шотландия была разделена на 32 округа, называемых также территориями местных советов (council areas). Каждый из этих округов управляется соответствующим местным Советом.

См. также 
 Административное деление Великобритании

Примечания